Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Salvador Navarro 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (primo turno)
 Oliver Gross (secondo turno)
 Mario Radić (secondo turno)
 Filippo Volandri (secondo turno)

 Dennis van Scheppingen (Campione)
 Julien Varlet (secondo turno)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Federico Luzzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2002